Hoogeind (Baarle-Nassau), een buurtschap in de gemeente Baarle-Nassau
Hoogeind (Helmond), een industrieterrein in Helmond
Hoogeind (Hilvarenbeek), een buurtschap bij Esbeek
Hoogeind (Oeffelt), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk, nabij Oeffelt
Hoogeind (Oirschot), een buurtschap in de gemeente Oirschot, bij Oostelbeers
Hoogeind (Rijkevoort), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk, nabij Rijkevoort
Hoogeind (Utrecht), een buurtschap in de gemeente Vijfheerenlanden, nabij Leerdam
Hoogeind (Veldhoven), een gehucht in de gemeente Veldhoven

Zie ook
Hoogeinde (doorverwijspagina)